HF (z ang. High Frequency) – fale krótkie
 HF – typ parowozu wąskotorowego
 HF – fluorowodór, nieorganiczny związek chemiczny